Jax.Network és un protocol de blockchain escalable de codi obert ancorat a la blockchain Bitcoin. Funciona en el mecanisme de consens de prova de treball i proporciona la infraestructura tecnològica per a un sistema monetari estàndard energètic descentralitzat.

Jax.network té la seu a Dubai (Emirats Àrabs Units) amb oficines a Kyiv, Ucraïna i Bangalore, Índia.

Història 
Jax.network va ser fundat el 2018 per l'emprenedor de la tecnologia índia - Vinod Manoharan.

El març del 2021, la companyia va coorganitzar la conferència de blockchainua a Kíev.

El juny de 2022, la companyia va llançar un programa Universal Basic Ingrés (UBI).

Jax.Network va llançar el Token Haber-Stornetta (HST).

A més, el juny de 2022 jax.network va llançar Jax.Money.

Referències 

Estructura de dades
Criptomonedes